{
  "type": "Feature",
  "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [172.633056, -43.534444] },
  "properties": { 
    "marker-symbol": "religious-christian",
    "marker-size": "large",
    "marker-color": "#0050d0"
  }
}
Церковь Святого Михаила и Всех Ангелов () — англиканская церковь в Крайстчерче, Новая Зеландия. Здание церкви, расположенное по адресу 84 Оксфорд-Террас, зарегистрировано Фондом по охране исторических мест Новой Зеландии как объект I категории. Отдельно стоящая колокольня церкви также является объектом исторического наследия.

История 

Церковь Святого Михаила и Всех Ангелов стоит на месте первой церкви, построенной поселенцами  в 1851 году.  произнёс проповедь и провел службу на открытии церкви в июле 1851 года. Церковь Святого Михаила и Всех Ангелов служила кафедральным  до завершения строительства Кафедрального собора Крайстчерча в 1881 году.

Архитектором нынешней церкви был Уильям Фитцджон Крисп (1846—1924). Он приехал из Англии в 1864 году в качестве ученика , которого Джордж Гилберт Скотт назначил руководить строительством собора Крайстчерча. Краеугольный камень церкви был заложен на церемонии в , 29 сентября 1870 года. Однако проблемы со строительством здания заставили Криспа вернуться в Великобританию в 1871 году, и архитектором-смотрителем в июне того же года был назначен Фредерик Строутс (1834—1919). Строительство было завершено в 1872 году. Подрядчика звали Джеймс Школбрейд (или Школбред) (1840—1924), и, по словам Фредерика Страутса, он был очень услужливым работником.

Церковь была открыта 2 мая 1872 года. Из-за нехватки денег алтарь не был достроен до 1875 года, а запланированные колокольня и шпиль так и не были построены. Церковь построена в основном из  на фундаменте из бутового камня. Это одна из самых больших деревянных церквей неоготики в Южном полушарии. Единственным изменением в структуре церкви было удаление в 1896 году связующей балки и вспомогательной арки для лучшего обзора из восточного окна.

Отдельная колокольня сохранилась от предыдущего здания церкви. Она была спроектирована Бенджамином Маунтфортом и построена в 1861 году. Колокол, который в ней находится, был привезён с  в 1850 году и звонил каждый час днём, чтобы указывать время первым поселенцам.

 приехал в Новую Зеландию в 1894 году, чтобы стать викарием церкви Святого Михаила и Всех Ангелов, и затем стал .

С церковью связана .

Объекты исторического наследия 

2 апреля 1985 года церковь была зарегистрирована Фондом по охране исторических мест Новой Зеландии как здание I категории под регистрационным номером 294. Церковь значима тем, что была первой церковью на равнинах Кентербери и в течение нескольких лет являлась кафедральным собором. В архитектурном отношении церковь примечательна как деревянное готическое здание. Колокольня церкви также признана сооружением I категории. Она была зарегистрирована под номером 295 в тот же день.

Землетрясения 
Деревянное здание почти невредимым пережило три сильных землетрясения в 2010/11 годах и является единственной англиканской церковью, сохранившейся в центре города. Проект церкви были составлены с учётом угрозы подземных толчков. На собрании прихожан, состоявшемся 14 декабря 1869 года, была согласована общая концепция новой церкви, включая строительный материал: В связи с последними сильными толчками землетрясения ризничий пришёл к выводу, что бесполезно пытаться строить какую-либо часть [церкви] из камня. Поэтому было решено, что материалом должно быть дерево. Землетрясение, о котором идёт речь, произошло в Крайстчерче 5 июня 1869 года, и Юлиус фон Хааст дал некоторые научные комментарии. Церковь Святого Иоанна на Херефорд-стрит, первая англиканская церковь в Крайстчерче, построенная из постоянных материалов в 1864—1865 годах, была повреждена во время этого землетрясения. Землетрясение, очаг которого находился под  или , имело магнитуду 5 и силу подземных толчков 7 по шкале Меркалли.

В марте 2011 года на великопостном богослужении в церкви Святого Михаила и Всех Ангелов присутствовали , епископ Крайстчерча, и Кевин Радд, министр иностранных дел Австралии. В ходе службы Радд зажёг свечу в память о погибших во время землетрясения 22 февраля 2011 года.

Орган 
Нынешний орган  и сыновей был установлен в церкви 1873 году. Он был расширен в 1895—1896 году фирмой «».

Орган был повреждён во время землетрясения 22 февраля 2011 года и впоследствии демонтирован для ремонта. Временной заменой стал орган, собранный из частей инструментов, повреждённых во время бомбардировок Великобритании во время Второй мировой войны. Церковь собирала средства, чтобы помочь покрыть последнюю часть расходов на восстановление органа в размере 500 000 новозеландских долларов. Орган Бевингтона был восстановлен с улучшениями компанией  в 2013 году.

Список викариев 

 , 1852—1860;
 , 1863—1873;
 Генри Эдвардс, 1873–1876;
 Эдвард Гортон Пенни, 1876–1881;
 , 1882–1893;
 , 1894–1910;
 Гарри Дарвин Бертон, 1910—1915;
 Чарльз Перри, 1916–1936;
 , 1937–1951;
 Сесил Голт, 1951–1963;
 , 1963–1965;
 Филип Бейкер, 1965–1986;
 Айван Смит, 1986–1990;
 , 1991—1996;
 Питер Уильямс, 1997–2013;
 Эндрю Старки, 2013–2017;
 Кристофер Орчи, с 2018 года.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 

Храмы, построенные в 1872 году
1872 год в Новой Зеландии
Фонд по охране исторических мест Новой Зеландии
Англиканские храмы Новой Зеландии
Храмы Крайстчерча
Деревянные церкви